Ōsakikamijima kan avse:

 Ōsakikamijima, Hiroshima - kommun i Hiroshima prefektur, Japan
 Ōsakikamijima (ö) - ö i ovannämnda kommun